Maja Nikolić - hrvatska bosanskohercegovačka novinarka
 Maja Nikolić (pjevačica) - srpska pjevačica
 Maja Nikolić (srpska novinarka) - srpska novinarka i voditeljica